Иван Георгиевич Анисимкин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1909 году. Член КПСС.

С 1926 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1926—1984 гг. — конвейерщик, машинист врубовой машины, нормировщик, слесарь, начальник смены, технорук Донецкого азотно-тукового завода, сменный инженер, технорук, начальник цеха Ташкентского азотного комбината, директор Чирчикского электрохимического комбината, начальник Главного управления химической промышленности Средазсовнархоза, секретарь ЦК Компартии Узбекистана по промышленности

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 4-10-го созывов. Был делегатом XXII съезда КПСС (1961), XXIV съезда КПСС (1971), XXV съезда КПСС (1976), XXVI съезда КПСС (1981).

Умер после 1984 года.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистон, 1981. — С. 50

Директора промышленных предприятий
Секретари ЦК КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС